Tristan – imię męskie
 Tristan – bohater legendy o Tristanie i Izoldzie
 Tristan Tzara – poeta francuski, inicjator dadaizmu
 Tristan – zespół muzyki psychedelic trance
 Tristan – tytuł noweli Tomasza Manna z 1903 roku
 Tristan da Cunha – archipelag na Atlantyku